Le supplici ( / Hikétides), tragedia di Eschilo (463 a.C. circa) 
 Le supplici ( / Hikétides), tragedia di Euripide (422 a.C. circa)